R12 (België), een ringweg in België
 R12 (Ghana), een regionale weg in Ghana
 R-12 (Montenegro), een regionale weg in Montenegro
 R-12 Dvina, een Russische raket voor middellange afstand
 Dichloordifluormethaan, een koelmiddel